Tufesi – abitanti di Tufo (Carsoli)
Tufesi – abitanti di Tufo (Italia)